Ramsaubach ist ein Gewässername:

 Ramsaubach (Erzbach), linker Oberlauf des Erzbachs bis Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark, der in die Enns mündet
 Ramsaubach (Gölsen), zur Gölsen bei Hainfeld im Mostviertel, Niederösterreich
 Ramsaubach (Irrsee), zum Zeller- oder Irrsee bei Ramsau, Oberösterreich
 Ramsaubach (Retzbach), Oberlauf des Retzbach bei Neupölla im Waldviertel, Niederösterreich
 Ramsaubach (Rössingbach), über Rössingbach zur Enns bei Ramsau am Dachstein, Obersteiermark
 Ramsaubach (Salza), linker Zufluss der Salza bei Greith, Stadtgemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Ramsauer Bach